Kundla kan syfta på följande platser:

Indien 

 Kundla (ort i Indien), Gujarat, Amreli, 
 Kāndla, ort, Gujarat, Kachchh, 

Robotskapade Indienförgreningar